

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Dirk Van Mechelen, (1957- ), homme politique belge ;
 Frank Van Mechelen, réalisateur belge ;
 Wouter Van Mechelen, (1981- ), coureur cycliste belge ;

Homonymie
Homonymie de patronyme